Коста-Маркис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония. Составная часть мезорегиона Мадейра-Гуапоре. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуажара-Мирин. Население составляет 13 678 человека на 2010 год. Занимает площадь 4 987,18 км². Плотность населения — 2,74 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета — 16 651 житель.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 630 022 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 5.553,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала (idh) на 2000 составляет 0,693 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: экваториальный. Муниципалитет находится на правом берегу реки Гуапоре в её нижнем течении, на границе с Боливией.

Языки 
Хотя большинство населения говорит только по-португальски, на территории муниципалитета распространены несколько индейских языков, в том числе язык ябути́.

Достопримечательности 
Основной достопримечательностью муниципалитета является крепость Принсипи-да-Бейра или «Принц берега» (Real Forte Príncipe da Beira), построенная португальцами ещё в 1786 году для защиты региона от испанцев.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 2 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Примечания

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Рондония